Річард Парк (, , Bak Yong-su; 27 травня 1976, м. Сеул, Південна Корея) — американський хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
За походженням кореєць. Виступав за «Бельвілль Буллс» (ОХЛ), «Піттсбург Пінгвінс», «Клівленд Ламберджекс» (ІХЛ), «Анагайм Дакс», «Цинциннаті Майті-Дакс» (АХЛ), «Філадельфія Фантомс» (АХЛ), «Філадельфія Флайєрс», «Юта Гріззліз» (АХЛ), «Х'юстон Аерос» (АХЛ), «Міннесота Вайлд», ХК «Мальме», ХК «Лангнау», «Ванкувер Канакс», «Нью-Йорк Айлендерс», ХК «Женева-Серветт», «Піттсбург Пінгвінс».

В чемпіонатах НХЛ — 738 матчів (102+139), у турнірах Кубка Стенлі — 40 матчів (3+6). В чемпіонатах Швейцарії — 146 матчів (39+58), у плей-оф — 18 матчів (8+4). В чемпіонатах Швеції — 9 матчів (1+3).

У складі національної збірної США бронзовий призер чемпіонату світу 2004 учасник чемпіонатів світу 2002, 2005 і 2006 (28 матчів, 10+7). У складі молодіжної збірної США учасник чемпіонатів світу 1994 і 1995.

На Олімпіаді 2018 року був асистентом головного тренера збірної Південної Кореї Джима Пака.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Сеула
Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Мальме»
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ
американські хокейні тренери
Південнокорейські емігранти до США